Der Newcastle United Jets FC ist ein im Jahr 2000 gegründeter australischer Fußballverein aus der Stadt Newcastle, nördlich von Sydney. Die Jets gehörten vom Gründungsjahr der australischen ersten Liga, der A-League, 2005 bis 2012 dieser an und trugen in jener Zeit ihre Heimspiele im Hunter Stadium aus. 2008 wurden die Jets australischer Meister.

Geschichte 
Der Klub wurde ursprünglich unter dem Namen „Newcastle United“ bekannt, der Spitzname „Jets“ wurde aber dem Namen hinzugefügt, um Verwechslungen mit dem englischen Premier-League-Club Newcastle United zu vermeiden.

Der Name „Jets“ ist eine Anspielung auf die Basis der australischen Luftwaffe in Williamstown, ca. 20 Kilometer nördlich von Newcastle. Das Klublogo zeigt drei F/A-18 Hornets der Royal Australian Air Force.

Newcastle United wurde 2000 als Nachfolger der Newcastle Breakers gegründet. Dieser Klub wurde aufgelöst, als der australische Fußballverband die NSL-Lizenz nach der Saison 1999/00 annullierte.

Zum Abschluss der Saison 2011/12, am 10. April 2012, kündigte die Hunter Sports Group an, aufgrund von Verlusten von 27 Millionen Dollar und verlorenen Vertrauens in den nationalen Verband, die FFA, in der kommenden Saison nicht mehr als Jets am Spielbetrieb teilzunehmen und die Lizenz zurückzugeben. Die FFA besteht einstweilen auf die von der HSG eingegangene Verpflichtung, bis 2020 eine Mannschaft zum Wettbewerb aufzustellen.

Die Fangemeinde der Jets ist bekannt als „The Squadron“.

Trainer 
 Ian Crook (2001–2004)
 Richard Money (2005–2006)
 Nick Theodorakopoulos (2006)
 Gary van Egmond (2006–2009)
 Branko Čulina (2009–2011)
 Craig Deans (interim) (2011)
 Gary van Egmond (2011–2014)
 Clayton Zane (interim) (2014)
 Phil Stubbins (2014–2015)
 Scott Miller (2015–2016)
 Mark Jones (2016–2017)
 Ernie Merrick (2017–2020)
 Craig Deans (interim) (2020, 2021)
 Carl Robinson (2020)
 Arthur Papas (seit 2021)

Erfolge 
 Australischer Meister: 2007/08

Asienpokalbilanz 

Gesamtbilanz: 7 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen, 6:11 Tore (Tordifferenz −5)

Siehe auch 
 Liste der Spieler der Newcastle United Jets

Weblinks 

 Newcastle United Online – Offizielle Club Webseite.

Einzelnachweise 

Australischer Fußballverein
United Jets
Organisation (New South Wales)